Manastir je lahko:
 Manastir Morača (Črna gora)
 Manastir (Srbija)
 Beli Manastir, mesto v Baranji (Hrvaška) med Dravo in Donavo